Tinkoff Bank (en russe : Тинькофф банк), anciennement Tinkoff Credit Systems (en russe : Тинькофф Кредитные Системы) est une banque en ligne créée en 1994. Son nom actuel vient de Oleg Tinkov. 

En 2018, Tinkoff Bank se classait au  en termes d'actifs et au  en termes de fonds propres parmi les banques russes et a des notations BB- à long terme de Fitch Ratings et B1 de Moody's.

En , Yandex annonce être entré en négociation pour acquérir Tinkoff Bank pour 5,48 milliards de dollars.

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 
 

Banque ayant son siège en Russie
Entreprise fondée en 1994